Reflexão (psicologia) - pensar sobre um tema
 Reflexão (física) - fenômeno que corresponde à mudança de direção ou sentido de propagação física
 Reflexão (matemática) - uma transformação geométrica
 Reflexão (programação) - capacidade de um programa de observar ou modificar a sua estrutura
 Reflexão (álbum de Marco Aurélio)
 Reflexão difusa - reflexão em que as ondas cursam sentidos diferentes após a reflexão
 Reflexão especular - reflexão em que as ondas cursam sentidos iguais após a reflexão

Desambiguação